Катедра „Журналистика и масови комуникации“ е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Катедрата е основана през 2002 г. Неин ръководител е доц. д-р Юрий Проданов.

Академичен състав 
През 2019 г. академичният състав на катедра „Журналистика и масови комуникации“ се състои от 6 хабилитирани преподаватели и 5 нехабилитирани преподаватели.

 Проф. д.и.н. Петър Иванов Стоянович
 Проф. д-р Евдокия Боянова Борисова
 Проф. д-р Пламен Димитров Шуликов
 Доц. д-р Десислава Чанкова Иванова
 Доц. д-р Снежана Иванова Великова
 Доц. д-р Юрий Петров Проданов
 Гл. ас. д-р Иван Стоянов Капралов
 Ас. д-р Владимир Росенов Василев
 Ас. д-р Емилия Йорданова Енчева
 Хон. проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева
 Хон. проф. д-р Ивайло Петров Иванов
 Преп. Ася Ангелова Асенова

Източници 

Журналистика и масови комуникации
Основани в България през 2002 година